«Нефтчиляр» () — станция первой (Красной) линии Бакинского метрополитена. Расположена между станциями «Кара Караев» и «Халглар достлугу».

Характеристика 
Станция открыта 6 ноября 1972 года одной очередью с соседними станциями «Кероглу» — «Кара Караев». Находится в посёлке «8-й километр». Стены станции украшены многоцветными мозаичными панно, изображающими труд нефтяников. Автором этих мозаичных панно являлся Ариф Агамалов. В средней части зала — двойной ряд серебристых, рифленых колонн. На рассеченном на клетки потолке расположены лампы дневного света, дающие мягкий, ровный свет. Пол станции выстлан разноцветным узорчатым гранитом и хорошо сочетается с панно стен и изяществом колонн.

До 1989 года, когда линия была продлена до станции «Ахмедлы», станция была конечной. За станцией расположен двухпутный оборотный тупик.

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте «Мир метро» 

Станции Бакинского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения